La Route nationale 73 est un nom utilisé pour plusieurs routes :

 Route nationale 73 en Belgique
 Route nationale 73 en Estonie
 Route nationale 73 en France métropolitaine

Voir aussi